Erik Banner er navnet på flere personer:

 Erik Nielsen (Banner) (død 1345) – lensmand på Ålborghus og første kendte mand af slægten Banner

Af Banner-grenen:
 Erik Brune Banner til Vinstrup og Sønder Elkær (død før 1406)
 Erik Andersen Banner (død 1483) – dansk rigsmarsk
 Erik Eriksen Banner (omkring 1484-1554) – dansk rigsmarsk
 Erik Banner (vicestatholder) til Oregaard (1618-1687) – dansk stiftamtmand og vicestatholder (Erik Ottesen Banner)

Af Høeg- (eller Høg-) grenen:
 Erik Høeg Banner til Klarupgård (død efter 1540)
 Erik Justesen Høeg Banner til Kongstedlund og Bjørnholm (senere Høgholm) (død 1673)